Дулькевич — фамилия. Известные носители:

 Дулькевич, Нина Викторовна (1891—1934) — российская и советская эстрадная певица (меццо-сопрано).
 Дулькевич, Александра (род. 1979) — польский политик, президент города Гданьска (с 2019).